Il singolare del torneo di tennis Bausch & Lomb Championships 2005, facente parte del WTA Tour 2005, ha avuto come vincitrice Lindsay Davenport che ha battuto in finale Silvia Farina Elia 7-5, 7-5.

Teste di serie 

 Lindsay Davenport (campionessa)
 Serena Williams (quarti di finale)
 Anastasija Myskina (terzo turno)
 Alicia Molik (secondo turno)
 Venus Williams (quarti di finale)
 Vera Zvonarëva (quarti di finale)
 Nadia Petrova (semifinali)
 Patty Schnyder (terzo turno)

 Elena Lichovceva (terzo turno)
 Karolina Šprem (primo turno)
 Jelena Janković (terzo turno)
 Silvia Farina Elia (finale)
 Ai Sugiyama (terzo turno)
 Mary Pierce (terzo turno)
 Shinobu Asagoe (quarti di finale)
 Amy Frazier (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Bausch & Lomb Championships 2005